Astronomia:
7128 Misawa, asteroide descobert per K. Endate, K. Watanabe.
 Esport:
Misawa Mitsuharu, lluitador japonès.
Koichi Misawa, jugador de beisbol japonès.

 Geografia:
Misawa (ciutat), ciutat de la Prefectura d'Aomori (Japó).

 Música:
Akemi Misawa, cantant japonés d'Enka.